Wappes ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Wappes, deutsche Grasskiläuferin
 Lorenz Wappes (1860–1952), deutscher Forstwissenschaftler und Beamter